Южная звезда:

 Южная звезда — видимая звезда в созвездии Октанта;
 Южная звезда — роман Жюля Верна, опубликованный в 1884 году.